Haskell County kan verwijzen naar de volgende Amerikaanse county's:
Haskell County (Kansas)
Haskell County (Oklahoma)
Haskell County (Texas)

Zie ook 
 Haskell